Movimiento al Socialismo (span.: Bewegung zum Sozialismus) bezeichnet

 Movimiento al Socialismo (Argentinien), eine politische Gruppierung in Argentinien
 Movimiento al Socialismo (Bolivien), eine politische Gruppierung und politische Partei in Bolivien
 Movimiento al Socialismo (Venezuela), eine politische Gruppierung in Venezuela